Camponotus maculatus  — вид земляных муравьёв рода  из подсемейства формицины (Formicidae).

Распространение 
Афротропика, Мадагаскар, Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Филиппины), Океания (Микронезия, Палау), Неотропика (Гваделупа, Тринидад), Палеарктика (Иран, Оман, Саудовская Аравия, Алжир, Эфиопия), США (Вашингтон, Гавайи, Орегон).

Описание 
Основная окраска тела (грудка и брюшко) желтовато-коричневая (грудь светлее, голова темнее, до чёрного), брюшко пятнистое. Среднего размера, рабочие и солдаты длиной около 1 см (рабочие от 8 до 12 мм, солдаты и самки до 2 см). Скапус усиков длинный, выходит за пределы затылочного края головы. Голова мелких рабочих вытянутая с почти параллельными боками, а у крупных солдат голова суживается кпереди. Мандибулы треугольные, крупные, собычно с семью и более зубцами на жевательном крае. Ноги тонкие и длинные. Передний край клипеуса с прямоугольной лопастью, которая выступает вперёд за передние углы головы. Грудь в профиль равномерно выпуклая. Проподеум без поперечного вдавления, округлый и без эпинотальных шипиков или зубцов. Характерен диморфизм рабочей касты: мелкие рабочие и крупные солдаты (в то время как среднеразмерные особи редки). Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного членика (петиолюс), несущего вертикальную чешуйку. 

Гнездятся в земляных муравейниках, фуражировка ночная. В составе секреции ядовитых желёз обнаружена муравьиная кислота HCOOH.

Систематика 
Вид был впервые описан из Египта в 1782 году энтомологом Fabricius под первоначальным названием  по рабочей касте из Западной Африки. Самки и самцы были описаны в 1862 году Густавом Майром и тогда же вид включён в состав рода Camponotus. В 1912 году швейцарский мирмеколог Огюст Форель включил вид в состав подрода C. (Myrmoturba), а в 1925 году итальянский мирмеколог Карло Эмери включил вид в состав подрода C. (Tanaemyrmex) вместе с такими видами как Camponotus turkestanus, Camponotus aethiops, Camponotus xerxes и Camponotus fedtschenkoi. 
Включён в состав видовой группы и комплекса Camponotus maculatus species complex.
Предполагается, что название вида Camponotus maculatus происходит от латинского слова macula (= пятнистость или пятно) из-за пятен на груди и брюшке.

Список подвидов 
В составе вида было описано около сотни подвидовых таксонов, большинство из которых сведено в синонимы, а 39 возведены до самостоятельного видового статуса.
Camponotus maculatus foveolatus Stitz, 1925
Camponotus maculatus obfuscatus Viehmeyer, 1916
Camponotus maculatus subnudus Emery, 1889
Camponotus maculatus sylvaticomaculatus Dalla Torre, 1893
Camponotus maculatus ugandensis Santschi, 1923

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
Кампонотусы
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1782 году